Pantanello ima više značenja:
 Pantanello, Campobasso
 Pantanello, Cosenza
 Pantanello, Frosinone
 Pantanello, Latina